Козачинский — фамилия; имеет женскую форму Козачинская.
 Козачинский, Александр Владимирович (1903—1943) — русский советский писатель и журналист, бывший инспектор одесского уголовного розыска, футболист.
 Козачинский, Мануил Иванович (в монашестве Михаил; 1699—1755) — архимандрит и префект Киевской духовой академии.